Лабрис из Аркалохори () — бронзовый литой лабрис, вероятно, сакрального назначения, найденный в пещере Аркалохориона греческим археологом Спиридоном Маринатосом в 1935 году.

Лабрис примечателен тем, что на нём выгравирована надпись, состоящая из 15 знаков. Примерно для половины из них не находится аналогий в эгейском письме, некоторые могут быть идентифицированы как знаки Линейного письма А, другие напоминают знаки Фестского диска. В частности, знак, изображающий человеческую голову с зигзагообразным гребнем, похож на знак D02 (ГОЛОВА С ПЕРЬЯМИ) — самый частый знак Фестского диска, встречающийся только в начале «слова» на обоих памятниках. Однако на лабрисе присутствует изображение головы не только в профиль, но и анфас.

В настоящее время лабрис выставлен в Археологическом музее Ираклиона на Крите.

Надпись 

Из 15 знаков 12 уникальны. Предположения о их связи со знаками линейного А и Фестского диска были высказаны Тиммом (2005).

При чтении надписи справа налево и сверху вниз, знаки идут в следующем порядке:

См. также 
 Фестский диск
 Каменный алтарь из Малии
 Эгейское письмо
 Этеокритский язык

Примечания

Литература 
 Молчанов А. А. Посланцы погибших цивилизаций (письмена древней Эгеиды). М.: Наука, 1992.
 

Артефакты Минойской цивилизации
Эпиграфические надписи
Эгейское письмо
Открытия 1935 года
Экспонаты Археологического музея Ираклиона
Топоры